Csehország
 Óváros tér, Prágában
 Magyarország
 Óváros tér, Balassagyarmaton
 Óváros tér, Veszprémben